Салония, Салонина (Salonia; Salonina) е име на:

 Салония, втората съпруга на Катон Стари, средата на 2 век пр.н.е.
 Салонина Матидия (68-119), племенница на римския император Траян, свекърва на Адриан и прабаба на Марк Аврелий
 Корнелия Салонина (+ 268), съпруга на Галиен, майка на Валериан II, Салонин, Егнаций Мариниан, Юл Галиен и Лициния Галиена.

Вижте също 
 Салон
 Салонин